Делян — село в Болгарии:
 Делян — в Кюстендилской области;
 Делян — в Софийской области.